Donduşeni är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Donduşeni, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Chişinău. Donduşeni ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Donduşeni är huvudsakligen platt. Donduşeni ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Donduşeni. Runt Donduşeni är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Briceni,  km nordost om Donduşeni. Trakten runt Donduşeni består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Donduşeni (distrikt)